Claiborne County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Claiborne County (Mississippi)
 Claiborne County (Tennessee)

Siehe auch:
 Claiborne Parish, Louisiana